

События 
 Консулы имп. Константин (Запад) и имп. Лициний (Восток), консул Рима имп. Максимин.
 Встреча Константина и Лициния в Медиолане. Женитьба Лициния на Констанции.
 Миланский эдикт Константина и Лициния о свободе вероисповедания. Христианство стало одной из признанных религий, наряду с господствовавшими языческими культами, в Римской империи. Возвращение христианам конфискованных церквей и имущества.
 Константин выступил на защиту христианства против донатистов. Разрешил исповедание христианства в пределах империи.
 Основание города Константина (северо-восточный Алжир).
 Лициний нанёс поражение Максимину Дазе. Константин и Лициний заключили союз в Медиолане.
 Цирта переименована в Константину.
 Максимин из Сирии вторгся в Вифинию, переправился в Европу и овладел Византием и Гераклеей. Но легионы Лициния разбили войско Максимина. Максимин бежал в Каппадокию, укрылся в Тарсе и покончил с собой.
 313—328 — епископ Александрии св. Александр I.
 313—339 — епископ Кесарии Евсевий (260—339). Сторонник «полуариан».
 Минь-ди вступил на престол в Чанъани.
 313—316 — император Цзинь Минь-ди.
 Образование царства Когурё в Северной Корее. Взятие Лолана. Когурё изгнал китайцев из Кореи и Южной Маньчжурии.
 Муюн Хой нанёс поражение Дуани.
 Образование княжества Лян (от Синина до Лянчжоу).
 Нападение хуннов на Чанъань отражено китайцами.
 Табгачи овладели г. Чэнло и укрепились в Сев. Шаньси.

Скончались 
 Максимин Даза, римский император (305—313).
 Диоклетиан, римский император.

См. также